Алекса́ндр Никола́евич Ма́льцев (, деревня Сетковцы (была около села Полом), Просницкий район, Кировская область, СССР) — советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР (1969).

Биография 
Родился 20 апреля 1949 года. Отец — Николай Михайлович Мальцев (1910—1986), слесарь. Мать — Анастасия Степановна Мальцева (1911—1997), домохозяйка. Двое из братьев — Анатолий и Сергей, — также играли в хоккей.

Жена (с 1973 года) — Сусанна Бутейко/Мальцева (1954—2008), дочь балерины Большого театра Сусанны Звягиной и врача-клинициста Константина Бутейко, автора широко известного дыхательного «метода Бутейко». Сын — Александр (род. 1974), две внучки.

Спортивную карьеру начал в клубе «Олимпия» родного города Кирово-Чепецк (1966—1967, первый тренер Н. И. Поляков). Впоследствии с 1967 года выступал за московское «Динамо» (329 голов в 529 матчах) и с 1968 года за сборную СССР. Девять раз становился чемпионом мира и дважды (в 1972 и 1976 годах) олимпийским чемпионом. В 1970, 1972 и 1981 годах признавался лучшим форвардом чемпионатов мира и Европы. В 1970, 1971, 1978 годах входил в символическую сборную мира как правый крайний, а в 1972 и 1981 годы как центрфорвард. Признавался лучшим хоккеистом СССР (нападающим) в 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1981, 1982 и 1983 годах.

В 1969 году завоевал золотую медаль первенства Европы в составе юниорской сборной СССР, в которой также играли будущие звезды советского хоккея Владислав Третьяк и Валерий Васильев. На чемпионате стал лучшим бомбардиром.

В декабре 1975 года сильнейшие на тот момент команды Советского Союза ЦСКА и «Крылья Советов» отправились в Северную Америку на первую серию игр с клубами Национальной хоккейной лиги (Суперсерия 75/76). По соглашению с руководством НХЛ советские команды имели право усилить состав тремя хоккеистами других клубов. В состав ЦСКА старший тренер Константин Локтев пригласил московских динамовцев Валерия Васильева, Александра Мальцева и ленинградского армейца Вячеслава Солодухина. Мальцев принял участие во всех четырёх матчах ЦСКА, а также «выставочном матче» между ЦСКА и Крыльями Советов (7:7) состоявшемся в Вашингтоне по окончании серии. В первом матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:3) играл в звене с Владимиром Поповым и Вячеславом Солодухиным.

31 декабря 1975 года принял участие в легендарном «величайшем матче в истории хоккея» «Монреаль Канадиенс» — ЦСКА (3:3). Также как и в первом матче выступал в звене с Поповым и Солодухиным.

В третьем матче серии с «Бостон Брюинз» (5:2) из-за травмы Владимира Петрова тренер Локтев был вынужден разбить звено нападения Солодухина. Мальцев был переведен в звено к Борису Михайлову и Валерию Харламову.

В четвертом матче серии с «Филадельфией Флайерз» (1:4), в ходе которого старший тренер ЦСКА Локтев, в знак протеста против грязной игры хоккеистов «Филадельфии» и необъективного судейства, уводил команду с площадки, Мальцев снова играл в первом звене нападения.

Абсолютный рекордсмен сборной СССР по хоккею: провел больше всех матчей — 319, забросил больше всех шайб — 212.

За все годы, проведённые в «Динамо», так и не стал ни разу чемпионом СССР.

Прощальный матч Мальцева состоялся в конце 1984 года — сборная СССР одолела команду Европы со счётом 7:3. Тем не менее, в сезоне 1989/90 он вместе с В. Васильевым и С. Светловым был откомандирован «Динамо» в Венгрию, где провёл 13 игр за венгерскую команду «Уйпешт» (8 голов и 12 передач) и стал обладателем Кубка Венгрии.

Окончил педагогический институт и Высшую школу тренеров.

Полковник в отставке пограничной службы ФСБ России.

Общественная и политическая деятельность 

Лидер партии Социалистическая партия трудящиеся (1991-2002гг).

В 1995 году баллотировался в депутаты Госдумы от 203 округа Москвы ,набрал 7,83%.

В 1996году кандидат в президенты России, снял свою кандидатуру в пользу кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова.

В 1999г баллотировался в губернаторы Московской области ,набрал 3,58%.

В 2000г доверенное лицо Станислава Говорухина на пост президента России.

В 2003г баллотировался в гос думу от КПРФ от 196округа Москвы  30,10%( 2 место );

В 2016 году баллотировался на выборах в Государственную думу России от партии «Справедливая Россия» по Кировскому избирательному округу ,набрал 13,05%.

В 2018г поддержал Павла Грудинина на выборах президента ( КПРФ);

В 2021 году был кандидатом в депутаты Госдумы, снял свою кандидатуру в пользу кандидата КПРФ Михаила Лобанова .

Достижения 
В составе сборной СССР:
 Двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976) 
 Серебряный призёр Олимпийских игр (1980).
 Девятикратный чемпион мира (1969—1971, 1973—1975, 1978, 1981, 1983) 
 Серебряный призёр чемпионатов мира 1972 и 1976 годов
 Бронзовый призёр чемпионата мира 1977 года.
 Восьмикратный чемпион Европы (1969, 1970, 1973—1975, 1978, 1981, 1983)
 Серебряный призёр чемпионатов Европы 1971 и 1972 годов
 Бронзовый призёр чемпионатов Европы 1976 и 1977 годов.
 Обладатель Кубка Канады 1981 года. 
 Бронзовый призёр Кубка Канады 1976 года
 Был признан лучшим игроком сборной СССР на турнире и включён в символическую сборную Кубка.
 Обладатель Кубка Швеции (1980 год).
 Десятикратный победитель (1969, 1971—1973, 1975—1976, 1979—1982 годы) и трёхкратный серебряный призёр (1970, 1974, 1977 годы) турнира на призы газеты «Известия».
 Пятикратный победитель (1977, 1978, 1979, 1981/82, 1982/83 годы) турнира на призы газеты «Руде право».
 Победитель Турнира трёх наций «Самсон» с участием сборных СССР, Швеции и Голландии (Голландия, 1981 год).
 Участник Суперсерии СССР — Канада (1972) 
 Участник Суперсерии СССР — Канада (1974)
 Участник Суперсерии 1976/1977
 Участник Суперсерии 1977/1978
 Участник Суперсерии 1982/1983

В составе юниорской сборной СССР: 
 чемпион Европы (1968/69)
 серебряный призёр чемпионата Европы (1967/68).

В составе московского «Динамо»:
 Трёхкратный обладатель Кубка стеклодувов (ГДР, 1968, 1969, 1970 годы).
 Обладатель Кубка Торонто (Финляндия, 1971 год).
 Обладатель Кубка «Сааб-Скания» (1981 год).
 Обладатель Кубка Шпенглера (1983 год).
 Пятикратный серебряный призёр (1971, 1972, 1977, 1978, 1980 годы) чемпионата СССР 
 Семикратный бронзовый призёр (1968, 1969, 1974, 1976, 1982, 1982, 1983 годы) чемпионата СССР.
 Обладатель Кубка СССР 1972 года
 Участник Суперсерии 1979/1980

В составе ЦСКА:

 Участник Суперсерии 1975/1976

В составе «Олимпии» (Кирово-Чепецк):

Чемпион РСФСР (1967)
 бронзовый призёр чемпионата РСФСР (1966)

В составе Химика (Воскресенск):

Обладатель Кубка Звёзд (Швеция) (1966). На турнире забросил 3 шайбы.

Признание заслуг 
 В 1997 году включён в Зал славы клуба Динамо (Москва).
 В 1999 году включён в Зал славы ИИХФ.
 В 2012 году включён в Зал славы отечественного хоккея.

Лауреат премии «Своя колея» 2003 года — «За яркую, зрелищную, самобытную игру, за служение спорту, за уникальный личный вклад в историю отечественного хоккея».

Издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу об А. Н. Мальцеве, подготовленную писателем и обозревателем «Российской газеты» Максимом Макарычевым. Книга вышла в серии «ЖЗЛ: Биография продолжается…».

30 октября 2009 года Банк России объявил о выпуске в обращение памятной серебряной монеты номиналом в 2 рубля из серии «Выдающиеся спортсмены России» с изображением А. Мальцева.

Государственные награды 
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (21.11.2011)
 орден Почёта (1996)
 орден Трудового Красного Знамени (07.07.1978)
 орден Дружбы народов (22.05.1981)
 орден «Знак Почёта» (10.05.1976)
 2 медали «За трудовую доблесть» (30.05.1969; 03.03.1972)
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (2013)
 Благодарность Президента Российской Федерации (2016)

Региональные и муниципальные награды 
 Почётный гражданин Кировской области (2009)
 Почётный гражданин Кирово-Чепецка (1999)

Факты 

 Когда Мальцев вышел на футбольное поле вместе с дублёрами московского «Динамо», футбольный тренер Константин Бесков был так поражён игрой хоккеиста и убеждал Мальцева, что ему стоит играть именно в футбол.
 Прославленный тренер ЦСКА и сборной СССР по хоккею Анатолий Тарасов говорил: «Сборная СССР — это ЦСКА плюс Александр Мальцев».
 На своём втором в карьере чемпионате мира в 1970 году Мальцев стал лучшим бомбардиром (15 шайб + 6 передач), побив при этом рекорд чемпионатов мира по заброшенным шайбам, который с 1957 года принадлежал Всеволоду Боброву (13 шайб).
 Над соперниками Мальцев натурально издевался: он владел любым финтом, мог уйти с шайбой хоть влево, хоть вправо, а если было некуда, то и сквозь защитника, а те с готовностью велись на его провокации с клюшкой и разбрасывались по обочинам его голевого маршрута. Иногда казалось, что Мальцев и сам не знает, какой фортель выкинет в следующую секунду. Вот он двинул в сторону борта, толкнул туда шайбу, наклонил корпус — сейчас попробует прорваться вдоль стены. Через секунду защитник с грохотом вонзается носом в заградительное стекло, а Мальцев летит к воротам ровно по центру, успевая по дороге закрутить волчком ещё одного противника. Дальше бросок — как будто с кистей в левый угол. Вратарь уже накрывает там шайбу, уже радуется сэйву, защитники облегченно выдыхают — а шайба тем временем катится в правый нижний, и только Мальцев видит её в этот момент. И так каждый раз.

Образ в кино 
  Студия «Экран», 1984 г. Документальный фильм
 В российском кинофильме «Легенда номер 17» роль А. Н. Мальцева исполнил Денис Сердюков.
 «Кузнечик». Киностудия им. М.Горького. 1978 г. Камео (эпизод). «Жребий» Киностудия им. Горького 1974 г. Камео (эпизод)

Примечания

Литература 
 Та­ра­сов А. В. На­стоя­щие муж­чи­ны хок­кея. М., 1987.

Ссылки 
 Мальчишки играли в Мальцева
 Александр Мальцев на сайте «Звёзды русского хоккея»
 Советская молния. Так нападающего сборной СССР Александра Мальцева называли зарубежные соперники
 Александр Мальцев: «Верю в вятский хоккей»
 Александр Мальцев на сайте «Наша история» Сайт об истории ХК «Динамо» Москва
 Эксклюзивное интервью Александра Мальцева для сайта «Радио Шансон»: «Без музыки жизни нет!»

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Уйпешт»
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1972 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1976 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1980 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1972 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1976 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Лауреаты премии «Своя колея»
Члены Зала славы ИИХФ
Почётные граждане Кирово-Чепецка
Выпускники Московского государственного областного университета
Полковники (Российская Федерация)
Почётные граждане Кировской области
Спортсмены Кировской области